Przetwornik analogowo-cyfrowy ()
 Encefalopatia AIDS ()
